Raillicourt, commune française, située dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne
 Raillicourt-Barbaise,   ancienne commune des Ardennes qui a existé de 1974 à 1991. Elle a été créée en 1974 par la fusion des communes de Barbaise et de Raillicourt. En 1991 elle a été supprimée et les communes constituantes ont été rétablies.

 Dominique de La Barre de Raillicourt (né en 1931), généalogiste français
 Dominique Labarre de Raillicourt, le même que le précédent